Loken steht für:
 Kristanna Loken (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin
 Loken, 1938–1946 Name von Strelzowo, nicht mehr existenter Ort im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad (Loyken, Kreis Goldap)